Blanzac puede referirse a: 

 Blanzac, comuna francesa en Alto Loira.
 Blanzac, comuna francesa en Alto Vienne.